La Brasserie Monceau Saint Waast est située à Monceau-Saint-Waast dans le département du Nord.

Monceau Saint waast, Brasserie